Le championnat du monde de squash féminin 1987 se déroule à Auckland du 29 septembre au 6 octobre 1987. Susan Devoy remporte son  titre en battant Lisa Opie en finale, répétition de la finale 1985.

Têtes de série

Tableau principal

Quart de finale, demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau supérieur 3

Tableau supérieur 4

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Tableau inférieur 3

Tableau inférieur 4

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

Liens externes 

1987
Squash féminin
Squash féminin 1987
Monde féminin 1987
Monde féminin
1987 en Nouvelle-Zélande
Sport en septembre 1987
Sport en octobre 1987